Усть-Белое — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Административный центр Усть-Беловского сельсовета.

История 
Основано в 1763 г. В 1928 г. состояло из 288 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Усть-Беловского сельсовета Колыванского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Известные уроженцы

Березовиков Федор Дмитриевич, 1923-1997, Министр сельского строительства Молдавской ССР в 1972-1974 годах.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района